Zygmunt Wójcik (1914-1972) – ratownik górski
 Zygmunt Wójcik (1935–1995) − poeta i prozaik
 Zygmunt Wójcik (ur. 1963) − hokeista